Gare de Melle, gare ferroviaire belge de la ligne 50, de Bruxelles-Nord à Gand-Saint-Pierre, mise en service en 1837. Située Gemeenteplein ZN 9090 Melle.
 Gare de Melle, ancienne gare ferroviaire française de la ligne d'Aiffres à Ruffec, mise en service en 1885 et fermée aux voyageurs en 1938. Située avenue de la gare, 79500 Melle.